Kalex bezeichnet:

 einen deutschen Hersteller von Rennmotorrädern sowie -teilen, siehe Kalex Engineering

Kalex ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kalex (1931–2011), deutscher Althistoriker